Фёдор Дзабо́евич Нога́ев () — советский фрезеровщик завода «Магнит». Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1930 году в Орджоникидзе, Северо-Осетинской АССР.

52 года трудился фрезеровщиком на Орджоникидзевском мотороремонтном заводе, впоследствии переименованном в завод «Магнит».

Автор 55 рационализаторских предложений. В 1956 и в 1957 годах — его усовершенствования экспонировались на ВДНХ СССР.

В 1964 году он окончил двухгодичный факультет журналистики при вечернем университете горкома партии. Публиковался в республиканских газетах и в газете «Правда».

Избирался депутатом — сначала Промышленного райсовета, потом Орджоникидзевского горсовета нескольких созывов, и наконец депутатом Верховного Совета СССР X созыва (1979—1984 гг.) и членом бюро Северо-Осетинского обкома КПСС. С 1985 года — депутат Верховного Совета Северо-Осетинской АССР XI созыва.

Похоронен на Аллее Славы в Красногвардейском парке Владикавказа

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1970 г.) — за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий IX пятилетки
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (6 января 1995 года) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве, большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Ленина (1970 г.)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966 г.) — за успешное выполнение заданий седьмой пятилетки
 Медаль Во Славу Осетии
 Почётный гражданин г. Владикавказ
 2 бронзовые медали ВДНХ СССР (1956 г., 1957 г.) — за активную рационализаторскую работу
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР (1958 г) — за высокую производительность труда и качество продукции
 Почётная грамота Министерства электронной промышленности СССР (1970 г.)
 Знак «Активист печати» от редакции и издательства газеты «Правда» (1985 г)

Примечания

Ссылки 
 Герой Социалистического Труда Ногаев Ф. Д.
 Биография на сайте Осетины
 Т. Дзатцеева «По закону рабочей чести» к 80-летию Героя Социалистического Труда Федора Ногаева// Газета «Северная Осетия» № 172 20.09.2010

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Фрезеровщики
Члены КПСС
Похороненные на Аллее Славы (Владикавказ)
Рабочие СССР